Long Tom steht für:
 Long Tom River, Nebenfluss des Willamette River im US-Bundesstaat Oregon
 Long Tom (Rakete), australische Höhenforschungsrakete aus dem Jahr 1957
 Long Tom (Cairnryan), Menhir in der schottischen Council Area Dumfries and Galloway
 Long Tom (Avebury), Findling oder Menhir bei Avebury in der englischen Grafschaft Wiltshire
 Long Tom (Markelo), Findling in der niederländischen Gemeinde Hof van Twente, Provinz Overijssel
 155 mm Gun M1 „Long Tom“, US-amerikanische Feldhaubitze
 155 mm Creusot Long Tom, französisches schweres Geschütz, im Burenkrieg von den Buren eingesetzt

Siehe auch:
 Long Tom Pass, Pass in den Drakensbergen in der südafrikanischen Provinz Mpumalanga